Шики — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в Воронцовскую волость. 

Расположена в 38 км к востоку от города Остров.

Население 

Численность населения составляет 252 жителя (2000 год).

История 
До апреля 2015 года деревня была административным центром Шиковской волости (с 1920-х до 1995 года — Шиковского сельсовета).

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)